Dieser Artikel listet alle Personen auf, die während der 50. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung (2015–2019) dem Nationalrat angehören.

Die Zusammensetzung des Nationalrats während der 50. Legislaturperiode geht im Wesentlichen auf die Parlamentswahlen vom 18. Oktober 2015 zurück; Änderungen während der Legislaturperiode sind am Ende des Artikels aufgelistet.

Amtierende Nationalratsmitglieder

Änderungen während der Legislaturperiode

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Schweizer Ständerats in der 50. Legislaturperiode
 Liste der Präsidenten des Nationalrats

Weblinks 
 Datenbank aller Ratsmitglieder seit 1848
 Wahlen 2015: Rücktritte aus dem Nationalrat
 Wahlen 2015: Mitglieder des Nationalrates, die für den Ständerat kandidieren
 Aufstellung der im Schweizerischen Handelsregister publizierten Mandate der Bundesparlamentarier